AJT steht für:
 American Journal of Transplantation, wissenschaftliche Fachzeitschrift
 Amerijet International, US-amerikanische Frachtfluggesellschaft

ajt steht für:
 Judäo-tunesisches Arabisch (ISO-639-3-Code), Varietät von Judäo-Arabisch

Abkürzung